Телестанция «Сети НН» — нижегородская телекомпания, ранее вещавшая на Нижний Новгород и Нижегородскую область. Вещание осуществлялось из города Нижний Новгород. С начала 2016 года региональное вещание включает ретрансляцию телеканала РЕН ТВ на территорию Нижнего Новгорода и прилегающих к нему населённых пунктах, а также вставку региональной рекламы без выхода в эфир собственных телепрограмм.

История вещания 
16 марта 1993 года в эфир вышел первый выпуск новостей под названием «Кстати».

С 24 октября 1994 года до 7 июля 1996 года сетевым партнёром телестанции был телеканал «НТВ», а с 8 июля 1996 по 28 сентября 1997 года — «Муз-ТВ». С 29 сентября 1997 года «СЕТИ НН» меняет сетевого партнёра на «РЕН ТВ», а в 2006 году становится собственностью одноимённого медиахолдинга, который выкупил все 100 % акций.

1 ноября 2002 года телестанция получает право вещать на 41 ТВК Нижнего Новгорода. Это решение было сделано из-за низкой доли аудитории телеканала ТВЦ. До 2006 года выходил видеоканал «41 КНН», в эфире которого выходили повторные выпуски «Сетей», а также региональная версия информационной программы ТВЦ — «События. Время нижегородское». В начале сентября 2006 года «Сети НН» запустил телеканал Bis-TV, в эфире которого транслировались как архивные программы телестанции, так и повторные выпуски легендарных программ центральных каналов, таких как: «Клуб путешественников», «Пока все дома», «Угадайка], «Серебряный шар» и так далее. Позже Bis-TV стал собственностью «Региональной Медиагруппы», которая продала телекомпанию в 2010 году; новым собственником стало ОАО «ТВ Центр».

Во второй половине 2000-х годов в связи с изменением концепции вещания, вызванным падением зрительского внимания к информационной продукции телестанции, специфическое содержание и способ подачи которой прочно закрепили за нею в Нижнем Новгороде «народное» название «БОМЖ-ТВ», были закрыты все программы собственного производства, включая передачи «Вечер трудного дня» и «Полдень трудного дня», в итоге, к концу 2009 года в эфире «СЕТИ НН» осталась только одна программа — «Кстати». С 1 декабря 2010 года телестанция СЕТИ НН сократила вещание в Нижегородской области. Теперь вещание осуществлялось только из Нижнего Новгорода и Арзамаса. В городе Заволжье СЕТИ НН вещал в кабельном телевидении «Бормотов ТВ». Сигнал аналоговой антенны Бормотов ТВ был нацелен точно на телецентр в Нижнем Новгороде, что позволяло получать аналоговую картинку максимального качества. После этого ретранслировался далее по всему городу Заволжье.

31 декабря 2015 года телестанция «Сети НН» прекратила вещание по решению акционеров «РЕН ТВ». Последней передачей стал специальный выпуск программы «Кстати» — «Кстати. 10000». В нём было рассказано о работе редакции, процессе съёмок программ «Кстати» и как развивалась телестанция на протяжении 23 лет

Целевая аудитория 
Целевая аудитория — 25-54 лет. Ядро аудитории — 35-45 лет. Телеканал ориентировался на молодого и средневозрастного городского работающего зрителя. Однако, учитывая, прежде всего, интересы возрастной категории от 25 до 40 лет, РЕН ТВ — СЕТИ НН предлагает продукцию для самых широких демографических и социальных слоёв зрительской аудитории.

Лица канала Сети НН 
 Александр Зудин — главный редактор телестанции, ведущий.
 Татьяна Ульянычева — заместитель главного редактора, выпускающий редактор.

Программы

Рейтинговые передачи 
 «Кстати» (16 марта 1993 — 31 декабря 2015). С 18 января 2016 года программа «Кстати» выходит в эфирном (Дзержинск) и кабельном (Нижегородская область) вещании телекомпании «Дзержинск» с 18:30 до 19:00. С 1 февраля 2016 года программа «Кстати» размещается в эфирном и кабельном вещании телеканала «Диалог» (телеканал «Че» в Нижнем Новгороде и Нижегородской области) с 19:00 до 19:30. Кроме того, программа «Кстати» зарегистрирована и как сетевое издание в сети Интернет (http://setinn.tv/), где можно посмотреть видеосюжеты программы «Кстати» в день их выхода в эфир.
 «Вечер трудного дня» (9 июня 1997—2009)
 «Стол находок» (2001—2006)
 «Полдень трудного дня» (17 марта 1998—2009)
 «Соседи» (2002—2006)
 «НеКстати» (2004—2005)
 «S.O.S» (1999—2005)
 «Кстати. Пятница» (5 марта 2013—2014)

Архивные программы 
 Видеоканал «Кстати» (1994—2007)
 «Глаз-алмаз» (1998—2006)
 «Дежурный по городу» (конец 90-х — начало 2000-х)
 «Кстати плюс» (1994—2003)
 «Кстати. Суббота» (2001—2005)
 «Один дома» (22 марта 1993 — ???; 2002—2007)
 «Разбор полётов» (2004—2006)
 «Телебой» (1993—1998, 2003—2005)

Вещание в кабельных сетях 
 ОАО «Ростелеком»
 «Дом. RU»
 «МТС ТВ»
 «Билайн ТВ»

См. также 
 Средства массовой информации Нижнего Новгорода

Примечание

Ссылки 
 Атлас ТВ: Сети НН

Телеканалы Нижегородской области
Телеканалы Нижнего Новгорода
Региональные коммерческие телеканалы России
Телеканалы, запущенные в 1992 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 2016 году
Телеканалы на русском языке
Круглосуточные телеканалы